Prea târziu  se poate referi la:

Filme 
 Prea târziu (film din 1956) (Raznîe sudbî), regia Leonid Lukov 
 Prea târziu (film din 1965), regizat de Péter Bacsó 
 Prea târziu, un film din 1996, regizat de Lucian Pintilie

Cărți 
 Prea târziu. Speranța - Ileana Goga Landi
 Prea târziu. Destinul - Ileana Goga Landi
 Prea târziu - Rasvan Popescu, romanul care stă la baza scenariului pentru filmul lui Lucian Pintilie 

Poezie
 Mihai Beniuc - Prea târziu